

Puchar Liechtensteinu 2005/06

1 runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Liechtensteinie
2006 w Liechtensteinie